Wahba peut faire référence à : 

 Hedaya Wahba (née en 1993), taekwondoïste égyptienne.
 Grace Wahba (née en 1934), statisticienne américaine.
 , problème mathématique.